Konge i Danmark: Christian 1. 1448-1481

Se også 1463 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
63
Artikler om enkelte år